Dancing Days è un brano musicale del gruppo rock inglese Led Zeppelin. La canzone appare nell'album del 1973 Houses of the Holy ed è stato pubblicato come singolo negli Stati Uniti nel maggio 1973 dalla Atlantic Records.

Il brano è stato scritto da Jimmy Page e Robert Plant.

Tracce 
7"
Dancing Days
Over the Hills and Far Away

Formazione 
Robert Plant – voce
Jimmy Page – chitarra
John Paul Jones – basso, organo
John Bonham – batteria

Cover 
Una cover del brano è stata realizzata dal gruppo alternative rock/grunge statunitense Stone Temple Pilots per l'album tributo Encomium: A Tribute to Led Zeppelin, uscito nel 1995.

Collegamenti esterni